La saison 2009-2010 est la dix-septième saison des championnats de hockey sur glace de Slovaquie : l’, la première division, la , second échelon et des autres divisions inférieures.

Saison régulière 

Le HK Orange 20 est le nom donné à l'équipe de Slovaquie junior.

Séries éliminatoires

Quarts de finale 
 HC Slovan Bratislava - HKm Zvolen 4:1 (8:2,1:6, 4:1, 3:2sn, 3:2PP)
 HC´05 Banská Bystrica - HC Nitra 2:4 (3:4 a.p., 2:1, 3:0, 1:4, 2:4, 3:4sn)
 HC Košice - HK ŠKP Poprad 4:1 (1:0 a.p., 4:2, 2:4, 5:1, 8:1)
 MHC Martin - HK 36 Skalica 4:3 (2:6, 4:5 a.p., 7:3, 3:1, 1:3, 2:0, 2:1)

Demi-finales 
 HC Slovan Bratislava - HC Nitra 4:0 (4:0, 5:3, 9:2, 5:2)
 HC Košice - MHC Martin 4:1 (5:2, 5:3, 2:0, 1:2, 5:2)

Finale 
 HC Slovan Bratislava - HC Košice 2 : 4 (2:5, 3:6, 2:1 a.p., 2:3, 4:1,2:5)

Barrage de promotion/relégation 
 MsHK Garmin Žilina - ŠHK 37 Piešťany 4:1 (4:0, 3:1, 3:2, 2:3 a.p., 3:1)

Effectif champion 2009-2010 : HC Košice 
 Gardiens de buts : Tomáš Halász, Július Hudáček, Dominik Pec 
 Défenseurs :Martin Gajdoš, Ľubomír Chmelo, Radek Deyl, Peter Slimák, Michal Pichnarčík, Martin Marinčin, Ján Homér, Peter Huba, Michal Grman, Ján Tabaček, Dávid Halász, Michal Šeda, Peter Mikuš
 Attaquants : Petr Šachl, Ondrej Gmitter, Marek Vorel, Rudolf Huna, Vladimír Dravecký, Richard Jenčík, Peter Húževka, Marek Mertel, Peter Bartoš, Róbert Tomík, Dušan Andrašovský, Marcel Baláž, Juraj Sýkora, Stanislav Gron
 Entraîneurs : Rostislav Čada, Pavol Zůbek

Références

Voir aussi 

Saison du championnat de Slovaquie de hockey sur glace
Slovaquie
2009 en Slovaquie
Sport en Slovaquie en 2010